Fiorella Mannoia – cantante italiana
Francesco Marino Mannoia – criminale italiano
Mannoia Foresi & co. – album del 1972 di Fiorella Mannoia